

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Wea (ang. Wea Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Wea (ang. Wea Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami

Pozostałe 
 WEA – polska linia lotnicza 
 Wea – plemię Indian Ameryki Północnej
 WEA Records – jedna z czterech wielkich wytwórni płytowych